

Саритерек — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Саритерек — аул, Зайсанський район, Східноказахстанська область